Андела́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 40 км на північ від Безансона, 6 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Анделарр на сайті французького Національного інституту географії
 Анделарр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анделарр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона